Dupérier, du Périer

 Scipion Dupérier (1588-1667), jurisconsulte d'Aix-en-Provence ;
 Charles Dupérier (1632-1692), poète latin ;
 François Dumouriez du Perrier (vers 1650-1723), laquais de Molière et premier pompier professionnel de France, père d'Anne-François et grand-père de Charles François ;
 Anne-François Duperrier-Dumouriez (1707-1760), écrivain français ;
 Charles François du Périer, dit Dumouriez, (1739-1823), général français, fils d'Anne-François ;
son cousin germain, Charles François Duperier Dumouriez (1746 Le Mans -1827), évêque de Bayeux 1823-1827, fils de François, conseiller au conseil souverain du Cap (1746) et  Marie Charlotte Bruslé de Beaubert 
 Bernard Dupérier (1907-1995), aviateur français.

Homonymie de patronyme